Такоб:

 Такоб (река) — река в Варзобском районе Таджикистана.
 Такоб — посёлок городского типа в Варзобском районе Таджикистана.